Brandstätter oder Brandstaetter oder Brandtstädter ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Brandstätter (* 1962), evangelischer Theologe
 Anna Maria Brandstätter (* 1977), österreichische Malerin und Grafikerin
 Christian Brandstätter (* 1943), österreichischer Verleger
 Frank Brandstätter (* 1966), deutscher Zoologe
 Franz Brandstaetter (* 1980), österreichischer Künstler und Hochschullehrer
 Fritz Brandstätter (1891–1926), österreichischer Fußballspieler
 Gerhard Brandstätter (* 1953), italienischer Rechtsanwalt, Bankier und deutscher Honorarkonsul
 Hans Brandstätter (* 1949), österreichischer Fechter
 Helmut Brandstätter (* 1955), österreichischer Journalist
 Hermann Brandstätter (* 1930), österreichischer Psychologe
 Horst Brandstätter (1933–2015), deutscher Unternehmer
 Horst Brandstätter (Autor) (1950–2006), deutscher Autor und Galerist
 Jakob Brandstätter (1928–1987), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Jochen Brandtstädter (* 1943), deutscher Psychologe
 Josef Brandstätter (1890–1945), österreichischer Fußballspieler
 Joseph Jacob Brandstätter (1830–1906), deutscher Theaterschauspieler, siehe Josef Tietz
 Karel Brandstätter (* 1915), tschechoslowakischer Ruderer
 Karl Brandstätter (* 1946), österreichischer Künstler
 Kevin Brandstätter (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Kilian Brandstätter (* 1991), österreichischer Politiker (SPÖ), Landtagsabgeordneter
 Klaus Brandstätter (1961–2014), österreichischer Historiker
 Leopold Brandstätter (1915–1968), österreichischer Esoteriker
 Peter Brandstätter (1917–2015), österreichischer Maler
 Ralf Brandstätter (* 1968), deutscher Automobil-Manager (Volkswagen Pkw) 
 Reinhardt Brandstätter (1952–1992), österreichischer Mediziner, Gründer der Österreichischen Aids-Hilfe
 Roman Brandstaetter (1906–1987), polnischer Schriftsteller
 Susanne Brandstätter, Filmregisseurin
 Ursula Brandstätter (* 1961), österreichische Musikwissenschaftlerin
 Veronika Brandstätter (* 1963), Psychologin
 Wolfgang Brandstetter (* 1957), österreichischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Wulf Brandstätter (* 1937), deutscher Architekt

Brandstätter ist der Ortsname von:
 Brandstätter (Gemeinde Schönau), Ortsteil von Schönau im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Brandstätter (Gemeinde Mautern), Ortsteil von Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark

Brandstätter steht auch für:
 Brandstätter Verlag (gegr. 1982), österreichisches Verlagshaus
 geobra Brandstätter, bekannt für das Systemspielzeug Playmobil

Siehe auch:
 Brandstetter
 Brandstädter
 Brandstäter
 Brandstätt
 Brandstätten